Примера А Уругвая по футболу 1926 года — 3-й и последний сезон лиги Федерации Футбола Уругвая. АУФ не организовала турнира в этом году и до сих пор не признаёт данный чемпионат, хотя в нём участвовали «Пеньяроль» и «Насьональ». Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Выбыл «Уругвай Онуард».

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1926
1926 год в футболе
1920-е годы в Уругвае